Janusz Stanisław Muszyński (1895–1934) – major artylerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Janusz Muszyński (1907–1939) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, dowódca 4. baterii 11 dak, kawaler Virtuti Militari
 Janusz Muszyński (1947–2013) – dyrygent, śpiewak, animator życia muzycznego

Przypisy